Kedungwungu (Anjatan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungwungu (Binangun), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungwungu (Jatinegara), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungwungu (Krangkeng), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungwungu (Tegaldlimo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kedungwungu (Tegowanu), een bestuurslaag in Indonesië